Mit Beinahekollision könnte gemeint sein:

 Airprox im Luftverkehr
 Manöver des letzten Augenblicks bei Schiffen